12 – liczba naturalna
 12 – rok naszej ery
 12 – rok przed naszą erą

Literatura 
 XII – sonet Williama Szekspira

Muzyka 
 12 – album zespołu Őszibarack

Inne 
 12 (Victoria) – planetoida

Zobacz też